Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 55-ös, továbbá 55A, 55É jelzésű villamosok:

Magyarország 

 55-ös villamos (Budapest)megszűnt
 55A villamos (Budapest)megszűnt
 55É villamos (Budapest)megszűnt

Belgium 

 55-ös villamos (Brüsszel)

Csehország 

 55-ös villamos (Prága)megszűnt